Cuento de navidad puede referirse a:

A Christmas Carol (1843) también conocida como Un cuento de Navidad, novela británica de Charles Dickens.
Cuento de Navidad (telenovela) (1999-2000), telenovela mexicana.
Cuento de Navidad (Futurama) (1999), episodio de Futurama.
Cuento de Navidad (2006), telefilme español de la serie Películas para no dormir
A Christmas Carol (película) (2009), conocida como Cuento de Navidad en España, película estadounidense.